Type 2 (mitragliatrice aeronautica) – mitragliatrice pesante aeronautica giapponese
 Type 2 (mortaio) – mortaio pesante giapponese
 20 mm Type 2 – cannone antiaereo giapponese
 Type 2 Ho-I – mezzo corazzato giapponese
 Type 2 Ka-Mi – carro armato anfibio giapponese
 Type 2 Ke-To – carro armato leggero giapponese